

Geografia 
Torre dei Nolfi – frazione del comune di Bugnara (AQ)

Persone 
George Nolfi (1960) – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
Guido Nolfi (1587-1627) – giurista e mecenate italiano